Лір може означати:
 Місто і муніципалітет в Бельгії.
 Літературний журнал, що виходить у Франції з 1975.

Персонажі 
 Міфічний персонаж, морське божество в ірландській та валлійській міфологіях.
 Герой однойменної трагедії Вільяма Шекспіра та його прототип Лайр Британський.

Особистості 
 Аманда Лір (1946 р.н.) — французька співачка, актриса, модель і художниця.
 Вільям Лір (1902—1978) — американський інженер, винахідник і підприємець.
 Едвард Лір (1812—1888) — англійський поет-абсурдист і художник-пейзажист.
 Лія ван Лір (1924—2015) — засновниця і директор Єрусалимського міжнародного кінофестивалю.